MUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kohala, Kamuela Waimea (Hawaii), Stati Uniti
 Mue – album di Émilie Simon del 2014